«Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2 (саундтрек)» () — альбом саундтреков к фильму «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2», релиз которого состоялся 12 июля 2011 года. Автором музыки выступил французский композитор Александр Деспла, работавший и над предыдущей частью. Общая длительность всех композиций — 68 минут 26 секунд.

Саундтрек был номинирован на «Грэмми», «Спутник», «Houston Film Critics Society», «Denver Film Critics Society Award» и IFMCA в номинации «Лучший саундтрек». Также альбом одержал победу на премии «San Diego Film Critics Society».

История и маркетинг 
В начале 2011 года Деспла приступил к сочинению музыки. 27 мая была закончена запись всех треков с Лондонским симфоническим оркестром на студии Эбби-Роуд.

2 апреля компания Warner Bros. на официальном сайте опубликовала информацию, что саундтрек выйдет 12 июля.

16 июня стал доступен полный трек-лист будущего саундтрека. 23 июня были опубликованы минутные превью каждого трека на сайте Qobuz.Также стал доступен предзаказ альбома на Amazon.

Александр Деспла также использовал «Тему Хедвига», написанную Джоном Уильямсом для первого фильма, тем самым завершая франшизу.

Список композиций

Успех саундтрека 
 Саундтрек стал номинантом премии «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек для визуальных медиа».
 В 2011 году альбом стал претендентом на «Оскар», однако в окончательный список номинантов не попал.
 Альбом попал в чарт Австрии, заняв 51 позицию. В Мексике — 64 место. А в Швейцарии достиг 58 строки.
 В чарте «Независимые альбомы» саундтрек достиг четвёртой строки.
 В топах «Продажи альбомов», «Лучшие альбомы» и Billboard 200 альбом занял 25 место.
 CineRadio назвал саундтрек одним лучших саундтреков за июль 2011 года.

См. также 
 Гарри Поттер (саундтреки)

Примечания

Ссылки 
 Прослушать саундтрек онлайн 

Саундтрек:Гарри Поттер
Альбомы 2011 года
Саундтреки Лондонского симфонического оркестра